Auernheim bezeichnet:

 Auernheim (Nattheim), Ortsteil der Gemeinde Nattheim im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg
 Auernheim (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Bayern